JBU est un sigle qui peut désigner :
 Jamaica Baptist Union (en français, Union baptiste de la Jamaïque), un regroupement d'églises chrétiennes évangéliques, de courant baptiste en Jamaïque.

JBU est un code qui peut désigner :
 JetBlue Airways, une compagnie aérienne à bas prix américaine, selon le code OACI des compagnies aériennes.

jbu est un code qui peut désigner :
 jukun takum, une langue jukunoïde, parlée au Camerounet au Nigeria, selon le code de langues ISO 639-3.

Code